Алькатваам — река в России, протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа.

Чукотское название Ыʼԓкытвээм буквально означает «твёрдый снег» ( от ыʼԓьыԓ «снег» + -кыт «твёрдый» + -вээм/-ваам «река»).

В зимнее время на реке появляются большие наледи и в некоторых местах — пустоты.

В Алькатваам на нерест заходит нерка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 19060000112119000130490.

Примечания 

Реки, впадающие в Анадырский залив
Реки Анадырского района